Сарди́ния ( ,  ) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве области, которая благодаря распространению (помимо итальянского) также сардинского языка, имеет специальный статус и официально именуется автономной областью (, ).

Физико-географическая характеристика 
Сардиния отделена от Корсики проливом Бонифачо, западные берега преимущественно низменные, восточные — крутые. Рельеф гористый (максимальная высота 1834 м — гора Ла-Мармора, массив  в центральной части острова), на юго-западе — массив , отделённый от Дженнардженту низменностью . Горы центральной Сардинии сложены преимущественно гранитами и кристаллическими сланцами, на западе и северо-западе — лавовые и туфовые плато. Общая площадь — 24 100,02 км².

Климат сухой субтропический (средиземноморский), средняя температура января 7—10 °C, июля 24—26 °C. Основная часть осадков приходится на зиму, от 600 мм на равнинах до 1000 мм в горах.

Главные реки острова:
 Тирсо,
 Флумендоса,
 Когинас,
 Чедрино.

Река Темо является единственной судоходной рекой на острове (длина части, пригодной для судоходства — приблизительно 6 км).

Единственным озером природного происхождения на острове является Барац.

История 

Археологическая история Сардинии начинается в эпохе неолита. Памятники неолита и энеолита на Сардинии — огромные «гробницы гигантов», гробницы типа «Домус-де-Джанас» и загадочный Сардинский зиккурат, напоминающий по форме зиккураты Месопотамии. Сардинские культуры поддерживали связь с минойским Критом и другими культурами Средиземноморья. Под влиянием Сардинии в доисторический период находилась Корсика, археологическая периодизация и памятники которой практически идентичны сардинским.

На Сардинии почти все исследованные генетиками древние сардинцы происходили от ранних земледельцев острова вплоть до первого тысячелетия до нашей эры, за исключением образца из 3-го тысячелетия до нашей эры, который имел в основном североафриканское происхождение и, наряду с приблизительно одновременным ему иберийским образцом, документирует небольшой поток генов из Северной Африки в Европу в эпоху халколита.

Наибольшую известность древней Сардинии принёс нурагический период, оставивший после себя нураги — башни в форме усечённого конуса высотой 10—20 м, построенные сухой кладкой из крупных грубо обработанных камней, датируемые периодом XV—VII веках до н. э. Кроме нурагов, для этой культуры типичны выполненные в той же строительной технике, что и нураги, круглые в плане хижины, диаметром до 5—6 м, сгруппированные вокруг нурагов в поселения (нурагические деревни). Одним из наиболее сохранившихся нурагических комплексов является Су-Нуракси поблизости Барумини, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой же культуре, по-видимому, относятся и другие памятники древней архитектуры — «гробницы гигантов». Появление на острове нураг не совпало с появлением на Сардинии каких-либо новых генетических линий.

Для нурагийской культуры также типичны бронзовые статуэтки вотивного назначения () — антропоморфные и зооморфные, а также статуэтки в форме лодок (). Вопрос о происхождении сардов — обитателей острова нурагийского периода — неясен, некоторые египтологи (В. Б. де Руже, Ф. Ж. Шаба и др.) ассоциируют сардов с одним из «народов моря» — шерданами, совершивших попытку вторжения в Египет во время правления Мернептаха и Рамзеса III (XIII—XII вв. до н. э.), однако это мнение оспаривается. По мнению А. И. Немировского, носители нурагической культуры связаны с этрусками.

С Античными Критом и Сардинией связан созданный Гефестом страж богов Тал, сжигавший жертв (по Симониду, с Сардинии), отчего и получил название сардонический смех. По некоторым схолиям, убивал чужеземцев на Сардинии, куда прибыл с Миносом.

Основная иммиграция в Сардинию началась, по данным палеогенетиков, в 1-ом тысячелетии до нашей эры. У жителей Сардинии увеличивается доля ближневосточного компонента и появляется степной компонент.

В VII веке до н. э. началась финикийская колонизация Сардинии. На острове были построены города Нора, Сульх, Бития, Таррос.

В 535 году до н. э. остров был подчинён Карфагену, в 238 году до н. э. Рим, воспользовавшись антикарфагенским восстанием наёмников, ливийцев и рабов, захватил Сардинию.

В V веке Сардиния была захвачена вандалами, однако в VI веке византийский военачальник Флавий Велизарий в ходе карфагенской кампании против вандалов вернул Сардинию в состав Византии. Вождь «варваров» Госпитон позволил христианизировать центральную часть Сардинии — Барбаджу, которая до того была неподконтрольна ни Риму, ни вандалам.

После того, как мавры завладели Африканским экзархатом, островом продолжали править судьи или юдексы. После изгнания арабов в X веке наступила эпоха феодальной раздробленности. Основной формой политического устройства служил юдикат. Самым крупным из юдикатов был Арборейский.

С 1326 года Сардиния находилась под властью Арагонской династии; позднее принадлежала Испании.

В 1708 году во время Войны за испанское наследство, Сардиния была захвачена Австрией, что было закреплено Раштаттским мирным договором в 1714 году.

В 1720 году по Лондонскому договору Сардиния была передана Савойской династии, в результате чего Пьемонт, Герцогство Савойя и Сардиния были объединены в Сардинское королевство, вошедшее в состав Королевства Италии после создания единого Итальянского государства.

Административное деление 

Область Сардиния разделена на 4 провинции и 1 метрополитенский город (с 2016 года):

Провинции Сардинии до 2016 года:

Население

Языки 

На большей части территории Сардинии традиционно говорят на диалектах сардинского языка: логудорский и нуорский диалекты занимают центр, а кампиданский — юг острова. На крайнем севере Сардинии распространены сассарский и галлурский языки, близкие к корсиканскому диалекту итальянского языка. В районе города Альгеро живут  носители каталанского языка, а на островах Сан-Пьетро и Сант-Антиоко у юго-западной оконечности острова — носители диалекта табаркино лигурского языка. Наконец, в деревнях Арбореа и Фертилия сохраняются носители венетского, фриульского и истриотского, переселившиеся соответственно в 1920-30 года и сразу после 2-й мировой войны.

В то же время в результате нескольких веков итальянской политики ассимиляции местные языки уже значительно потеснены итальянским языком. Так, согласно данным, опубликованным ISTAT в 2006 году, 52,5% населения Сардинии говорит в семье только по-итальянски, 29,3% использует итальянский и сардинский и лишь 16,6% говорит только на сардинском (и других местных языках). В результате перехода на итальянский на острове образовалась местная разновидность итальянского языка - сардинский итальянский (italiano regionale sardo, IrS).

Крупные населённые пункты 
На карте обозначены крупные населённые пункты (коммуны) Сардинии:

Экономика 
ВВП Сардинии составляет 2,2 % от ВВП Италии. Это примерно 32 579,0 млн евро. ВВП на душу населения — 19 654,3 евро.

Крупный глинозёмный завод Eurallumina находится в Портовесме (Portovesme), в юго-западной части Сардинии. Главные районы производства овечьего сыра пекорино расположены на Сардинии.

Туризм 

Сардиния обладает морским побережьем длиной более 1800 км. Крупной курортной зоной на острове является Изумрудный Берег (Коста-Смеральда) на северном побережье. Его становление в качестве крупного туристического центра связано с деятельностью предпринимателя Ага-хана IV, который начиная с 1961 года реализовывал проект обустройства Северной Сардинии.

Достопримечательностями являются архитектурные памятники разных эпох: доисторические нураги и «могилы гигантов», некрополи финикийцев, амфитеатры и термы римлян, башни и крепости пизанцев и генуэзцев, романские церкви, готические и барочные соборы. Действует ряд музеев.

Белый песок с пляжей считается достоянием Сардинии, его категорически запрещается брать с собой. Продавать песок, гальку и ракушки запрещено на Сардинии с 2017 года (так, в  2021 году уже было выписано штрафов на общую сумму в 13 тыс. евро).

В городке Оргозоло на востоке острова дома расписаны картинами, называемыми «муралес», всего более 300 единиц.

Транспорт 
На Сардинии есть железные дороги. В двух городах, Сассари и Кальяри, есть трамвай (который, правда, называют лёгким метро).

Культура 

Кроме итальянского, на Сардинии говорят на сардинском языке, который, несмотря на свой статус регионального языка Европейского союза, постепенно уступает итальянскому.

Один из самых древних праздников на Сардинии — праздник Святого Эфизия (Sant’Efisio), покровителя главного города острова, Кальяри; с 1 по 4 мая, уже на протяжении более 350 лет, главные улицы города оживают и наполняются жителями со всех областей острова, которые дефилируют в традиционных костюмах. Цель шествия — донести статую Святого из Кальяри в город Нора, где собираются люди, чтобы почтить его память, а через пару дней обратно.

Сардская кухня: на Сардинии производится сыр касу марцу с личинками насекомых, который власти Италии одно время официально запрещали к продаже из-за санитарно-гигиенических соображений.

Галерея

См. также 
 Сардонический смех
 Сардинский национализм

Примечания

Литература

Ссылки 

 Комплекс Su Nuraxi di Barumini на сайте UNESCO World Heritage Centre
 История архипелага Ла Маддалена
 Карта Сардинии с новыми провинциями

 
Исторические области Европы
Острова Италии
Острова Средиземного моря